Donici este un nume de familie românesc care se poate referi la:

Familia Donici, veche familie boierească din Moldova
Andronache Donici (1760/1765–1829), jurisconsul
Alexandru Donici sau Alecu Donici (1806–1865), fabulist basarabean
Matei Donici (1847–1921), poet și general basarabean
Nellu Donici (1849–1906), ziarist
Leon Donici (1887–1926), scriitor basarabean
Alexandru Donici (1887–1936), antropolog
Nicolae Donici (1874–1960), astronom de origine basarabeană
Nicolae N. Donici, boier basarabean din Brînzenii Vechi, Telenești
Conon Arămescu-Donici (1837–1922), cleric român
Panait Donici (1825-1905), politician, ministru în România, inginer
Serghei Donici (1900–1958), astronom, egiptolog și bibliotecar sovietic

Localități din Republica Moldova
Donici, Orhei

Nume de familie românești
toponime românești